Suga kan syfta på

 Suga (rappare) (1993–), en sydkoreansk rappare, musikproducent och låtskrivare
 Yoshihide Suga (1948-), japansk politiker
 Daiki Suga (1998-), japansk fotbollsspelare

Se även
 Sugning – en fluid rör sig genom undertryck